DPR ( или Совет Народных Представителей) — одна из двух палат высшего законодательного органа Индонезии.
 DPR ( или двухчастотный радиолокатор) — один из сенсоров на спутниках международного проекта GPM.
DPR (англ. Donetsk People's Republic или Донецкая Народная Республика) —  непризнанное государственное образование в Восточной Европе.